Staatliches Historisches Museum steht für:

 Staatliches Historisches Museum (Moskau)
 Staatliches historisches Museum (Schweden)
 Staatliches Historisches Museum Kiew, ehemaliger Name des Nationalen Historischen Museums der Ukraine
 Staatliches Historisches Museum Peking, ehemaliger Name des Chinesischen Nationalmuseums